Sulmo ist der Name folgender antiker italienischer Städte:

 Stadt der Paeligner, heute Sulmona
 Sulmo (Latium), Stadt in Latium, möglicherweise in der Nähe des heutigen Sermoneta